William Hervey est un nom pouvant désigner:

 (c. 1565-1642), soldat et homme politique anglais
 (1586-1660), homme politique anglais
William Hervey (1732-1815), soldat et homme politique anglais

Voir aussi
 (mort c. 1400), homme politique anglais

Hervey, William